La Prima Lega 1934-1935, campionato svizzero di seconda serie, fu il secondo torneo con questa denominazione ed il 34° equivalente alla seconda serie svizzera. Vincitore fu il FC San Gallo che ottenne la promozione insieme al FC Aarau.

Gruppo est

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso allo spareggio per il titolo svizzero.
      Retrocessa in Seconda Lega 1934-1935.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Gruppo ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso allo spareggio per il titolo svizzero.
      Retrocessa in Seconda Lega 1935-1936.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone 

Nota bene: Chiasso-Sciaffusa 0-3 a tavolino.

Play-off per il titolo

Verdetti 
Il San Gallo é Campione Svizzero di Prima Lega 1934-1935.
 San Gallo e Aarau sono promossi in Lega Nazionale 1935-1936. 
 Old Boys Basilea e Bellinzona sono retrocesse in Seconda Lega.

Note

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1934 e 1935.
L'Express, annate 1934 e 1935.
L'Impartial, annate 1934 e 1935.
Le Temps, annate 1934 e 1935.
Tribune de Lausanne, annate 1934 e 1935.

Collegamenti esterni 
 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
1934-1935